Made in Hungaria (album)
 Made in Hungária (musical)
 Made in Hungaria (film)